Заводско́е се́льское поселе́ние — упразднённое муниципальное образование в составе Вяземского района Смоленской области России. 

Административный центр — деревня Хватов-Завод. На территории поселения находилось 15 населённых пунктов.

Образовано Законом Смоленской области от 28 декабря 2004 года. Упразднено Законом Смоленской области от 25 мая 2017 года с включением всех входивших в него населённых пунктов в Семлёвское сельское поселение.

Географические данные 
 Общая площадь: 358,11 км²
 Расположение: южная часть Вяземского района
 Граничит:
 на севере — Поляновским сельским поселением
 на северо-востоке — Юшковским сельским поселением
 на востоке и юге — с Угранским районом
 на западе — с Калпитским сельским поселением
 на северо-западе — с Семлёвским сельским поселением
 Крупные реки: Дебря, Корея.

Экономика 
Сельхозпредприятия, магазины, строительные организации.

Население

Населённые пункты 
В состав поселения входили следующие населённые пункты:
 Хватов-Завод, деревня
 Бабенки, деревня
 Большие Лопатки, деревня
 Большое Петрово, деревня
 Большое Староселье, деревня
 Веригино, деревня
 Годуновка, деревня
 Дебрево, деревня
 Иванково, деревня
 Малые Лопатки, деревня
 Матюшино, деревня
 Никольское, деревня
 Путьково, деревня
 Теплушка, деревня
 Хмельники, деревня

Примечания 

Упразднённые муниципальные образования Вяземского района Смоленской области
Упразднённые сельские поселения Смоленской области
Сельские поселения, упразднённые в 2017 году